U 34 ha sido la designación utilizada por varios submarinos alemanes en distintos periodos históricos:

 El SM U 34 fue un submarino del tipo U 31 botado en 1914 que sirvió en la Primera Guerra Mundial, hasta su desaparición el 18 de octubre de 1918.
 El U 34 fue un submarino Tipo VIIA que sirvió en la Segunda Guerra Mundial hasta su hundimiento el 5 de agosto de 1943.
 El U 34 (S184) es un submarino Tipo 212 de la Deutsche Marine que fue botado en 2006 y entró en servicio el 17 de enero de 2008.

Durante la Primera Guerra Mundial, la Kaiserliche Marine dispuso de otros dos submarinos con nombres similares:
 El SM UB 34, un submarino Tipo UB II botado en 1915 que se rindió el 26 de noviembre de 1918.
 El SM UC 34, un submarino Tipo UC II botado en 1916 y echado a pique el 30 de octubre de 1918.

Referencias